Вадим Алексеевич Пикунов (3 февраля 1956) — советский футболист.

Вадим Пикунов первый в истории «Металлурга» игрок по количеству игр (460) и второй по забитым голам (118, в том числе 93 были забиты на стадионе «Центральный»).

На Спартакиаде народов РСФСР 1982 года выступал за сборную Челябинской области и забил 3 мяча.

Клубная статистика 

 в стадии сбора

Примечания

Ссылки 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Металлург-Магнитогорск»